Сборная Грузии по хоккею с шайбой представляет свою страну на международных соревнованиях по хоккею с шайбой.

Грузинская хоккейная национальная федерация — член ИИХФ с 2013 года. Впервые грузинская команда приняла участие в Чемпионате Мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, 6-е место. Достижения национальной сборной:
 Команда сборной Грузии является обладательницей серебряных медалей в III Дивизиона группа A Чемпионата мира 2016 года в г. Стамбул Турция:

Бронзовые медали III Дивизиона группа А г. София.  Болгария 2017:

Чемпион мира III Дивизиона группа A 2018 г. В ЮАР г. Кейптаун:

Серебряные медали II Дивизиона группа B 2022 г. Рейкьявик Исландия:

История 
Сборная Грузии не является претендентом на медали мировых первенств, так как в основном занимает места в нижней части таблиц. Занимает 47-е место в рейтинге ИИХФ (2013).

9 апреля 2015 года добыла первую историческую победу в третьем дивизионе чемпионата мира победив сборную Боснии и Герцеговины со счётом 4:1.

Также осенью 2015 года хоккеисты Грузии приняли участие в олимпийском отборочном матче. В следующий год Грузия реально претендовала на повышение в классе и заняла второе место, однако впоследствии этот результат был аннулирован из-за нарушений правил заявки игроков и сборной Грузии засчитано техническое поражение в каждом из проведённых 5-ти матчах по 0:5.

Лучшее достижение грузинские хоккеисты сумели добыть в апреле 2018 года. На мировом чемпионате (III дивизион) они в сложной борьбе заняли первое место. Весной 2019 года в Мехико кавказские хоккеисты дебютировали в группе В Второго дивизиона чемпионата мира. Было одержано две победы и три матча хоккеисты проиграли, команда финишировала на четвёртом месте.

Статистика выступлений на Чемпионатах мира по хоккею

Итоговая таблица Квалификационного турнира третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 
ОАЭ, Абу-Даби. 14 — 17 октября 2012 года.

Турнирная таблица турнира третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 
Люксембург, 6 — 12 апреля 2014 года.

Турнирная таблица турнира третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 
Измир, Турция. 3 — 12 апреля 2015 года.

Олимпийский отборочный турнир 
Сборная Грузии после ряда отказов сборных приняла участие в матче за право выступать на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Соревнование состояло из одного матча в болгарской столице Софии. Соперниками были хозяева. Этот матч прошёл 10 октября 2015 года и грузинские хоккеисты этот матч проиграли со счётом 9:1.

Известные игроки 
  Андрей Ильенко — вратарь, признан лучшим вратарем сборной Грузии на Чемпионате мира третьего дивизиона по хоккею с шайбой 2015.
  Гоча Джейранашвили — нападающий, автор первой заброшенной шайбы сборной Грузии в матче против сборной ОАЭ 17 октября 2012 года (ассистент — Амиран Геперидзе)
  Артём Козюлин — нападающий, забивший 8 шайб в одном матче сборной ОАЭ 13 апреля 2017
  Роланд Сванидзе — нападающий. Ранее выступал в российской Суперлиге за новокузнецкий «Металлург». На данный момент старший тренер сборной Грузии.
•🇬🇪 Tsomaia Revazi воспитанник советского хоккея ,позиция защитник ,капитан сборной Грузии самый возрастной и опытный игрок в составе сборной страны является чемпионом мира в  третьем дивизионе и серебреным обладателем медалей второго дивизиона в Рейкьявике, так же провел больше всех игр за национальную сборную! 
•🇬🇪 Виталий Думбадзе воспитанник Петербургской школы хоккея , сыграл за сборную в пяти чемпионатах  мира а так же участник отборочных матчей олимпийских игр забил 7 шайб является чемпионом мира в третьем дивизионе и серебренным обладателем медалей второго дивизиона в Рейкьявике!

Галерея матча против Греции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Грузинской национальной хоккейной федерации

Сборные по хоккею с шайбой
Хоккей с шайбой